Plaats in Indonesië
 Ujung Deleng (Kuta Buluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Deleng (Sibolangit), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra